Bolo hace referencia a varios artículos:

Deportes
 Bolos, juego con múltiples variedades cuya característica en común es el derribo de piezas plantadas en el suelo, generalmente de madera.

Personas 
 Hipólito García Fernández "Bolo", poeta;
 Jon Pérez Bolo, jugador de fútbol;
 Bolo Yeung, actor chino que apareció junto a Bruce Lee en Operación Dragón.
 Bolos de Mendes  (Βῶλος), autor en lengua griega de los siglos III o II a. C.;
 Rolando Osorio, actor hondureño conocido como Rolo el bolo

Divisiones administrativas 
O Bolo, concello de la provincia de Orense.
O Bolo (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
Viana do Bolo, concello de la provincia de Orense.
Viana do Bolo (parroquia), lugar y parroquia de dicho concello.
O Bolo (Maside), lugar de la parroquia de Garabás, concello de Maside.
O Val do Bolo, lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
Val do Bolo, lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Monforte de Lemos.
O Monte do Bolo, lugar de la parroquia de Noia, concello de Noia.
 Municipio de Bolo (condado de Washington, Illinois).

Argot
 Bolo, en el argot del mundo de la interpretación, una actuación puntual en directo.

Cultura popular
 Bolo (detalle), recuerdo que se da al finalizar algún evento social, en símbolo de agradecimiento por la asistencia al mismo; conformado generalmente por una dotación de dulces envueltos en una bolsa de plástico o papel. Comúnmente dicho de esta forma en los ranchos o lugares no tan civilizados.
 Bolo (bautizo), cantidad de dinero que reparten los padrinos a los niños que asisten a un bautizo católico en México;

Biología 
 Bolo alimenticio, masa formada por alimentos correspondiente a una degustación.

Armamento 
 Bolo (cuchillo), empleado como arma, para cortar ramas o como instrumento de labranza en Filipinas;
 Douglas B-18 Bolo, modelo de bombardero ligero;

Historia 
 Cultura Bolo, cultura arqueológica en el Valle del Cauca, Colombia.